Uberabatitan ribeiroi es la única especie conocida del género extinto  Uberabatitan  (“titán de Uberaba”) de dinosaurio saurópodo titanosauriano, que vivió finales del período Cretácico, hace aproximadamente 70 millones de años, en el Maastrichtiense de lo que es hoy Sudamérica. Representado por lo menos por tres especímenes, encontrados en sedimentos correspondientes de la Formación Marília perteneciente al Grupo Bauru, en Uberaba, Minas Gerais, estado del Brasil. El profesor encargado de la excavación, Ismar de Souza Carvalho, indicó que los restos fueron encontrados en Uberaba, estado de Minas Gerais (sudeste), y de ahí el nombre asignado al gigante prehistórico. Souza explicó que el animal pertenece a la familia de los titanosaurios, grandes dinosaurios que se extendieron por casi todo el mundo y cuyas principales características fueron la alimentación herbívora, el cráneo pequeño, la cola y el cuello largo. Los 198 fósiles encontrados pertenecen a tres ejemplares diferentes, de los que se tomó el de tamaño medio como modelo para elaborar la réplica científica que fue presentada en la Casa de la Ciencia. 

El trabajo de los paleontólogos, que duró cuatro años, constituye también la mayor excavación de la historia de esta ciencia en Brasil. Para ello fueron removidas 300 toneladas de tierra en la cuenca de Baurú. La cantidad, diversidad y grado de preservación de los fósiles permitió a los científicos entender la evolución de la familia de los titanosaurios y establecer que la especie vivió en condiciones extremas de aridez y calor. Junto con Uberabatitan convivieron otros dinosaurios de menor porte y carnívoros como los abelisáuridos, así como tortugas, peces, lagartos, anfibios y cocodrilos. El material proviene de un nivel de piedra arenisca gruesa dentro de la secuencia de Serra da Galga de dicho lugar. La especie tipo, fue descrita por  Salgado y Carvalho en 2008, fue denominada U. ribeiroi. Es el más reciente de los titanosaurios del Grupo Bauru del mismo clado y lugar, Baurutitan y Trigonosaurus, pero estos últimos pertenecen a capas más profundas y por lo tanto más antiguas. Como otros saurópodos, Uberabatitan debió haber sido un gran herbívoro cuadrúpedo. Una redescripción de 2019 de material nuevo y asignado de la misma localidad ubica a Uberabatitan como un litostrociano no saltasáurido con una estimación del tamaño de la parte superior del cuerpo para individuos grandes de 26 metros.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

 Uberatitan en Dinonews de Dinodata (en inglés, se requiere registrarse en forma gratuita)

Titanosauria
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Sur
Uberaba